U sezoni 1976./77. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Partizana iz Bjelovara.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 Omladinski rukometni klub "Partizan" 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

2. savezna liga

Kvalifikacije za 1. saveznu ligu 
Igrano u Zemunu od 24. do 26. lipnja 1977.

 Izvori: 
 Proleter Zrenjanin

Sjever 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Zapad 

 Izvori: 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 Derventskim korzom

III. rang prvenstva

Hrvatska

Završnica republičkog prvenstva 
Završnica prvenstva igrana dvostrukim kup sustavom uz sudjelovanje četiri momčadi.

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Istok 
Konačni poredak:
1. Slavonija DI Slavonski Brod 
2. Lokomotiva Vinkovci 
3. Borovo (Borovo - Vukovar) 
4. Đakovo 
5. Valpovka (Valpovo) 
6. Elektra Osijek 
7. Mladost Donji Miholjac 
8. Požega 
9. Partizan Našice 
10. Graničar Županja 
11. Slavija Staro Petrovo Selo 
12. Posavec Štivica 
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Zapad 
Konačni poredak: 
1. Partizan-Zamet Rijeka 
2. Triko Novigrad 
3. Selce 
4. Umag 
5. Arena Pula 
6. Partizan Matulji 
7. INA Rijeka 
8. A. Mamić Rijeka 
9. Kozala Rijeka 
10. Goranin Delnice 
11. 28. April Kaštelir 
12. Promet Vrbovsko 
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Sjever

Hrvatska regionalna liga Jug 

 Izvori: 
 RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat 
 Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split

IV. i niži rangovi prvenstva

Hrvatska

Liga ZO Bjelovar 
Također pod nazivom Liga RS ZO Bjelocvar 

Četvrti stupanj natjecanja

 Izvori:  
 Pakrački vjesnik, 30. lipnja 1977.

Srednjodalmatinska liga 
Četvrti stupanj natjecanja

 Izvori: 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
  Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 116-118
 Jurica Gizdić: RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić: RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2004.
 derventskim-korzom.blogspot.com, Derventski rukomet sedamdesetih godina (sa tablicama i novinskim isječcima, pristupljeno 10. veljače 2014.
  

1976-77